Il doppio  del Palm Hills International Tennis Challenger 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Martin Slanar e Simone Vagnozzi hanno battuto in finale 6–3, 6–4 Andre Begemann e Dustin Brown.

Teste di serie 

 Martin Slanar /  Simone Vagnozzi (campioni)
 Andre Begemann /  Dustin Brown (finale)

 Juan Pablo Brzezicki /  Rogério Dutra da Silva (primo turno) 
 Jorge Aguilar /  Gabriel Trujillo Soler (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Palm Hills International Tennis Challenger 2010